Джиджель (вілаєт), Джиджель (араб. ولاية جيجل‎) — вілаєт Алжиру.
 ТЕС Джиджель — теплова електростанція на півночі Алжиру.
 Джиджель, Джіджеллі (араб. جيجل‎, фр. Jijel) — місто на півночі Алжиру. Адміністративний центр однойменного вілаєту.